Юрий Фёдорович Опруненко (род. , ) — советский, российский и молдавский химик.

Биография 

 Окончил 37-ю школу в Кишинёве в 1970 г. Член ВЛКСМ(1966—1981).
 В 1970—1975 г. учился на химфаке МГУ, диплом в лаборатории ЯМР, кафедры органической химии, руководитель: профессор Юрий Александрович Устынюк.
 В 1975—1977 работал в ВНИИ биологических методов защиты растений (директор академик АН МССР Попушой).
 В 1977—1980 — аспирантура химфака МГУ, лаборатория ЯМР.
 В 1982 защитил кандидатскую диссертации под руководством Ю. А. Устынюка. В 1989 г. старший научный сотрудник.
 В 1999 году защитил докторскую диссертацию.
 В 2000 г. ведущий научный сотрудник.
 В 2003 г. — профессор кафедры коллоидной и физической химии Университета нефти и газа им. Губкина

Премии и гранты 
 В 1990 премия DAAD для участия в конференции по металлоорганической химии в г. Гейдельберге
 В 1991 стипендия института им. Гёте для изучения немецкого языка в г. Бонне
 В 1991—1993 стипендия имени Александра фон Гумбольдта, Зигенский университет (у профессора Харальда Гюнтера) и г. Марбург (у профессора Кристофа Элшенбройха)
 2005 медаль за более чем 25 лет работы в университете.

Труды 
Ю. Опруненко опубликовал 120 научных работ. В 1990—2010 участвовал в более чем 20 конференциях за рубежом.
 Scirus

Химики СССР